El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 2018 fou la tercera cursa de la temporada 2018 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Jerez (Jerez de la Frontera, Espanya) entre els dies 4 i 6 de maig de 2018.

Resultats

MotoGP

Moto2

Referències 

2018
Competicions motociclistes del 2018